Iato – in linguistica, divisione di vocali
 IATO – ex fabbrica italiana di automobili
 Iato – in anatomia, iato